

Lokalizacje

Austria 
 Greifenberg – miejscowość
 Greifenberg – szczyt w Niskich Taurach

Niemcy 
 Greifenberg – dzielnica gminy Waltenhofen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Greifenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech
 Greifenberg – szczyt w Lesie Turyńskim
 Greifenberg i. Pom. – dawny powiat

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Gryfice

Inne 
 Greifenberg – zamek

Zobacz też 
 Greiffenberg